Lugos kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Lugos, Gironde, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Rumänien 

 Lugoj, stad,